Mohos bezeichnet:

 die Gattung der Krausschwänze, ausgestorbener Singvögel auf Hawaii

Mohos ist der Familienname von:

 Gábor Mohos (* 1973), ungarischer Geistlicher, Weihbischof in Esztergom-Budapest